7 steht für:
 die Zahl Sieben
 das Jahr 7
 das Jahr 7 v. Chr.
 7 (Bushido-Album), Musikalbum des Rappers Bushido
 7 (In-Extremo-Album), Musikalbum der Rockband In Extremo
 7 (David-Guetta-Album), Musikalbum des DJs David Guetta
 7 (EP), EP des Sängers und Rappers Lil Nas X
 7 (Lied), Lied des Rappers Ufo361 feat. Bonez MC

Siehe auch:
 Sieben (Begriffsklärung)
 Seven (englisch für „sieben“)
 VII (Begriffsklärung)
 Typ 7 (Begriffsklärung)